Ритвельд () — голландская фамилия, означающая поле камыша.

Известные носители:
 Ритвельд, Геррит (1888—1964) — голландский дизайнер мебели и архитектор.
 Ритвельд, Пелле (род. 1985) — голландский легкоатлет-многоборец.
 Ритвельд, Питер (1952—2013) — голландский экономист.

Термины:
 Метод Ритвельда